MILF, un acronyme anglais signifiant «  » ;
 Pornographie MILF, un genre pornographique ;
 MILF, film américain de 2010 ;
 MILF, film français d'Axelle Laffont, sorti en 2018 ;
 MILF, acronyme anglophone de Front Moro islamique de libération () ;
 MILF, acronyme de Made In La France une entreprise de lunettes de soleil fondée à La Clusaz.

Homonymie de titre